Сталінка:

Населені пункти

Україна 
 Сталінка — до 1962 року назва села Новоселівка в Немирівському районі Вінницької області.
 Сталінка — до 1963 року назва села Квітневе в Малинському районі Житомирської області.
 Сталінка — до 1961 року назва міста Заводське в Полтавській області.
 Сталінка — до 1969 року назва села Мирне в Ізяславському районі Хмельницької області.

Росія 
 Сталінка — до 1962 року назва хутора Калинівка в Вейделєвському районі Бєлгородської області.
 Сталінка — до 1962 року назва села Чистопілля в Москаленському районі Омської області.
 Сталінка — до 1962 року назва села Лугове в Тавричеському районі Омської області.
 Сталінка — до 1962 року назва села Червона Поляна у Вадінському районі Пензенської області.

Інше 
 Сталінка — роман Олеся Ульяненка.
 Сталінка — одна з колишніх назв історичної місцевісті міста Києва Деміївка.
 Сталінка — побутова назва багатоквартирних будинків, що зводились з кінця 1930-х до середини 1950-х років у період правління Йосипа Сталіна.
 «Сталінка» — побутова назва типу френча (військового піджака), який носив Йосип Сталін; протягом 1920—1950-х років був частиною політичної уніформи урядових чиновників у СРСР (а після Другої світової війни — і офіційними особами в радянських державах-сателітах).